«Thank You in Advance» — второй сингл американской вокальной группы Boyz II Men с альбома «Nathan Michael Shawn Wanya».

Список композиций 
 «Thank You in Advance»
 «Leaders of the Pack»

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Boyz II Men official website

Синглы 2000 года
Песни Boyz II Men